Аншиета — топоним и фамилия.

 Аншиета (Санта-Катарина)
 Аншиета (Эспириту-Санту)

Фамилия 

 Аншиета, Жозе ди (1534—1597) — иезуитский миссионер с Канарских островов.